Jelliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Smith Ely Jelliffe (1866–1945), US-amerikanischer Psychiater und Psychoanalytiker
 Derrick B. Jelliffe (1921–1992), englischer Mediziner